Un gadget est un objet souvent ingénieux, mais presque toujours inutile sur le long terme.

Musique
Fad Gadget est un groupe britannique du début des années 80.

Bandes dessinées et animations
L'inspecteur Gadget est un personnage de dessins animés. La série a été créée par Jean Chalopin. Un film a été tourné en 1998 avec Mattew Broderick. Il y a eu une suite avec French Stewart dans le rôle de l'inspecteur Gadget. Elle n'a pas été distribuée en salles.
Pif gadget est un magazine mensuel français de bandes dessinées pour la jeunesse.
Gadget Boy est une série télévisée d'animation franco-américaine.
Gadget et les Gadgetinis est une série télévisée d'animation canadienne.

Autres 
 Gadget's Go Coaster est un parcours de montagnes russes junior des parcs Disneyland et Tokyo Disneyland.
 « Gadget » est le nom de code donné à la première arme atomique de l’histoire développé dans le cadre du projet Manhattan.
 Gadget est un jeu vidéo d'aventure sur PC.
 Architecture-gadget est un courant architectural donnant aux bâtiment des formes d'objets usuels mais à une échelle surdimensionnée, le plus souvent à des fins publicitaires ou ludiques.
 Gadget en informatique théorique, un morceau d'une instance qui simule le comportement d'un autre problème algorithmique.